Lajedo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Lajedo (ort), Pernambuco, 
 Lajedo (kommun), Pernambuco,

Portugal 

 Lajedo (freguesia), Azorerna, Lajes Das Flores, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar